

Patronymie 

 Louis François Binot (1771-1807), général de brigade français sous le Premier Empire ;
 Guy Binot (né en 1926), historien français du pays de Royan ;
 René Binot (1890-1969), homme politique belge.

Pseudonyme
Jacques Foccart

Autre 
 Binot, géant de processions et de cortèges inauguré vers 1950 et symbolisant la localité de Rieux-en-Cambrésis, en France.

Binot